Zünd ist der Familienname folgender Personen:

 André Zünd (1928–2019), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Gregor Zünd (* 1959), Schweizer Herzchirurg, Forscher und Manager
 Jacqueline Zünd (* 1971), Schweizer Filmregisseurin, -produzentin und Drehbuchautorin
 Jakob Zünd (1874–1953), Schweizer Politiker
 Joseph Zünd (1793–1858), Schweizer Politiker (konservativ)
 Meinrad Zünd (1916–1998), Schweizer Künstler
 Robert Zünd (1827–1909), Schweizer Maler
 Stephan Zünd (* 1969), Schweizer Skispringer

Siehe auch:

 Zündt